Peadar Ua Laoghaire (1839–1920), Ierse priester en Ierstalige schrijver
Peter O'Leary (scheidsrechter) uit Nieuw-Zeeland
Peter O'Leary (Gaelic footballspeler) uit Ierland